U 17 puede referirse a alguno de los siguientes submarinos alemanes:

 SM U 17, líder del Tipo U 17 botado en 1912 que sirvió durante la Primera Guerra Mundial hasta que fue desguazado el 27 de enero de 1919.
 Durante la Primera Guerra Mundial, Alemania tuvo en activo otros dos submarinos con nombres similares:
 SM UB 17, un submarino alemán del Tipo UB I botado en 1915 que desapareció en marzo de 1918.
 SM UC 17, un submarino alemán de Tipo UC II botado en 1916 y que se rindió el 26 de noviembre de 1918.

 U 17 (1936), un submarino alemán del Tipo IIB que sirvió durante la Segunda Guerra Mundial y fue echado a pique el 5 de mayo de 1945.

 U 17 (S196), un submarino del Tipo 206 de la Bundesmarine que fue botado en 1973 y que permanece en servicio activo.